Дни вина и роз — может означать:

 «Дни вина и роз» — фраза из стихотворения 1896 года Эрнеста Доусона «Vitae Summa Brevis».

 Фильмы, сериалы, передачи
  — американская телепередача 1958 года Дж. П. Миллера, которая драматизировала проблемы алкоголизма.
 Дни вина и роз — чёрно-белый драматический кинофильм 1962 года, снятый режиссёром Блэйком Эдвардсом.

 Музыка
  — популярная песня из одноименного фильма 1962 года.
  — вторая запись и дебютный полноформатный альбом американской альтернативной рок-группы The Dream Syndicate.
  — одиннадцатый студийный альбом американского поп-певца Энди Уильямса, выпущенный в апреле 1963 года на Columbia Records